Апиан () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Апиан, Петер (1495—1552) — немецкий механик, астроном, картограф.
 Апиан, Филипп (1531—1589) — немецкий математик, географ и картограф, сын Петера Апиана.

См. также 
 Апиан () — ударный кратер в гористой южной материковой части видимой стороны Луны.